Eyes (plur. v. Eye, engl.: Auge) steht für:

 The Eyes (Band), England
 Eyes (Band), US-Rockband
 Eyes (Donna-Summer-Lied), 1985
 Eyes (Fernsehserie), USA, 2005
 Eyes (Computerspiel), 1982

Siehe auch:
 Eye
 Eys
 Eyes and more
 Big Eyes